Apus un genere di uccelli
Uccello del Paradiso (costellazione), una costellazione, nome latino Apus